

Geografia 
 Uta – comune della città metropolitana di Cagliari (Italia)

Sigle 
 Union de transports aériens – compagnia aerea francese confluita in Air France
 Unità trattamento aria – macchinario usato negli impianti di climatizzazione
 Urantrennarbeit – unità di lavoro separativo dell'uranio arricchito

Aziende 
 UTA – Union Tank, società tedesca di servizi ai trasporti per cose e persone.
 UTA – United Talent Agency, agenzia di nuovi talenti a Hollywood

Codici 
 UTA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mutare (Zimbabwe)
 UTA – codice vettore ICAO della compagnia aerea russa UTair (Aeroporto di Tjumen'-Roščino, Russia)
 uta – codice ISO 639-3 della lingua otank

Medicina 
 Uta – altro nome con cui viene identificata la forma cutanea della leishmaniosi umana

Onomastica 
 Uta – variante femminile tedesca del nome Oddone

Altro 
 Uta∽Kata – anime giapponese
 Castello d'Uta – castello in provincia di Bolzano (Italia)
 Uta di Ballenstedt